Джо Клоссел (; родился в 1966 году в Brooklyn), New York  — американский  диджей и продюсер.

Биография 

Родился в семье с пуэрто-риканскими и французскими корнями. У него семь братьев и три сестры. Он вырос в Парк-Слоуп, Бруклин. Один из страших братьев был барабанщиком и познакомил его с музыкой таких коллективов как Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, Black Sabbath, and Jimi Hendrix. В конце 80х он начал работать в магазине виниловых пластинок Dance Tracks в Нью-Йорке. В 1996 году он основал звукозаписывающий лейбл Spiritual Life Music. В том же году он выступил создателем регулярных танцевальных мероприятий Body & Soul вместе с Франсуа Кеворкяном и Дэнни Кривитом. В 1999 году он выпустил сборник Mix the Vibe, в который вошли работы Masters at Work, Керри Чендлер, Wamdue Kids и Dimitri from Paris. В том же году он выпустил студийный альбом Language.  В 2008 году он выпустил очередной студийный альбом Corresponding Echoes. В 2015 году вместе с Erik Truffaz, Ilhan Ersahin, Beady Belle, Torun Eriksen участвовал в записи альбома Bugge Wesseltoft, который называется Bugge & Friends.

Дискография

Студийные альбомы 

 Language (1999)
 Corresponding Echoes (2008)
 Bugge Wesseltoft, Erik Truffaz, Ilhan Ersahin, Joaquin "Joe" Claussell, Beady Belle, Torun Eriksen ‎– Bugge & Friends (2015)
 The Unofficial Edits & Overdubs Special Extended Versions Part Three (2020)

Сборники 

 Mix the Vibe (1999)
 Music... A Reason to Celebrate (2002)
 Translate (2006)
 Africa Caribe (2011)

Треки

Примечания

Ссылки